Musashi pode significar:

Musashi, uma antiga província do Japão.
O navio de guerra Musashi da Marinha Imperial Japonesa.
O espadachim Miyamoto Musashi, que escreveu o Livro dos Cinco Anéis.
O romance Musashi, de Eiji Yoshikawa.
Musashi, kickboxer participante do K-1 .
 O jogo Brave Fencer Musashi.
 Musashi ou Jessie, um membro do trio da Equipe Rocket em Pokémon.
 Joe Musashi, personagem do jogo Shinobi.

Desambiguação